Ambrogio Doria, ammiraglio italiano (XIV secolo)
 Ambrogio Doria, doge genovese (1621)
 Ambrogio Doria, politico italiano (1889)